Pall Mall (1955–1978) egy ír tenyésztésű, brit nevelésű versenyló volt, II. Erzsébet brit királynő tulajdonában és nevelésében, melynek legjobb eredménye az az első helyezés volt, amit 1958-ban az öt legnagyobb brit verseny egyikén ért el. 1957-ben a legígéretesebb kétéves versenylovak egyike volt, megnyerve egy ascoti versenyt és előkelő helyezéseket elérve három másik fontos versenyen is. Később, a versenyzésből kiöregedve tenyészállatként is jó eredményeket ért el.

Pedigré

Jegyzetek